

Geografia 
 Ghiacciaio Perutz – ghiacciaio sulla costa di Fallières, in Antartide

Persone 
 Leo Perutz – scrittore e drammaturgo austriaco
 Max Perutz – biologo e cristallografo austriaco naturalizzato britannico, premio Nobel per la chimica 1962